Claudio est un prénom. 

Claudio ou Cláudio peut aussi désigner :
 Claudio, un chanteur et musicien cuban ;
 Cláudio, une municipalité brésilienne.